Stamitz je bil priimek češke družine glasbenikov. Najpomembnejši predstavniki:

 Johann Stamitz (1717—1757), ustanovitelj mannheimske šole
 Carl Stamitz (1745—1801), Johannov sin
 Anton Stamitz (1750—?), Johannov sin